Momma ist der Familienname folgender Personen:

 Elsa Momma, verheiratete Elsa Fougt (1744–1826), schwedische Druckerin, Chefredakteurin und Journalistin
 Margareta Momma (1702–1772), niederländisch-schwedische Verlegerin, Chefredakteurin und Journalistin, Mutter von Elsa
 Wilhelm Momma (1642–1677), evangelisch-reformierter Theologe
 Wilhelm Momma (Schriftsteller) (1880–1930), deutscher Pädagoge und Schriftsteller